Kate kan het volgende betekenen :

Katrijn, een Engelse versie van deze naam
Kate (software), in de informatica een broncode-editor voor de KDE-omgeving
Nakajima B5N, een Japanse torpedobommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog